INPP est notamment le sigle de :
 L'Institut national de plongée professionnelle, association française œuvrant au développement des activités liées à la plongée professionnelle.
 L'Institut national de préparation professionnelle,  institution publique de la République démocratique du Congo.